Alpina B6 bezeichnet:
 Alpina B6 (BMW 3er-Reihe), Automobile basierend auf der BMW 3er-Reihe
 Alpina B6 E63, Automobile basierend auf dem BMW E63/E64
 Alpina B6 Biturbo, Automobile basierend auf dem BMW F13/F12/F06